Ю́рий Гуре́вич: Гуревич, Юрий Григорьевич (1921—2015) — российский учёный-металлург, доктор технических наук.
 Гуревич, Юрий Ефимович (род. 1967) — российский музыкант, ректор Нижегородской государственной консерватории им. М. И. Глинки, профессор.
 Гуревич, Юрий Шлёмович (род. 1940) — советский и американский математик и информатик.